São José de Mipibu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José de Mipibu (ort), Rio Grande do Norte, 
 São José de Mipibu (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar